Alles
 Afkorting voor aluminium
 -al, een suffix in de organische chemie die aangeeft dat een verbinding een aldehydegroep bevat
 al- of al, een Arabisch lidwoord
 .al, het achtervoegsel van domeinnamen in Albanië
 American League, een onderdeel van Major League Baseball
 TransAVIAexport Airlines, een luchtvaartmaatschappij uit Minsk met IATA-code AL
 Arabische Liga, een organisatie van 22 Arabische staten
 Alternative Liste, een linkse Zwitserse politieke partij
 Anno Lucis, een Maçonnieke jaarrekening, een jaartelling van de vrijmetselarij
 Al (mythologie), een geest in de Perzische en Armeense mythologie
 American Life (album), een cd van Madonna
 Afkorting voor de Amerikaanse staat Alabama
 AL (programmeertaal)

Zie ook 
 Ål (doorverwijspagina), een plaats in Noorwegen
 All (doorverwijspagina)